Представи́тельство  — в рамках гражданского права:
 Представительство — обособленное подразделение юридического лица.
 Представительство — вид правоотношения, возникающего между представителем и представляемым.

Понятие представительства имеет различное наполнение в зависимости от страны и характера правоотношений.

Чехия 
Представительства (краевые представительства (zastupitelstva krajů), городские представительства (zastupitelstva měst), общинные представительства (zastupitelstva obcí)) — в Чехии органы местного самоуправления на уровне края, города или общины. Избираются населением. Учреждены в 1920-х гг. на уровне земель, округов, городов и общин. После оккупации Чехословакии вермахтом были распущены, формально восстановлены в 1945 году после освобождения Чехословакии, однако новые выборы в них не проводились а их функции взяли на себя национальные комитеты, также выборными населением органы. Упразднены в 1948 году Конституцией Чехословакии 1948 года. Восстановлены в 1990-х гг. Избирают краевые, городские и общинные советы, как исполнительные органы являющиеся исполнительными органами, состоящие из политиков, и краевые правления, магистраты и общинные правления, являющиеся исполнительными органами, состоящих из профессиональных чиновников.

Словакия 
Представительства (краевые представительства, городские представительства, общинные представительства) — в Словакии органы местного самоуправления на уровне края, города или общины. Избираются населением. Учреждены в 1920-х гг. Изначально существовали на уровне жупаний, позже созданы на уровне Словакии как земли, округов, городов и общин. После оккупации Чехословакии вермахтом были распущены, формально восстановлены в 1945 году после освобождения Чехословакии, однако новые выборы в них не проводились а их функции взяли на себя национальные комитеты, также выборными населением органы. Упразднены в 1948 году Конституцией Чехословакии 1948 года. Восстановлены в 1990-х гг.

Чехословакия 
Представительства (земельные представительства, окружные представительства, городские представительства, общинные представительства) — в Чехословакии органы местного самоуправления на уровнях земли, округа, города и общины. Учреждены в 1920-х гг. После оккупации Чехословакии вермахтом были распущены, формально восстановлены в 1945 году после освобождения Чехословакии, однако новые выборы в них не проводились а их функции взяли на себя национальные комитеты, также выборными населением органы. Упразднены в 1948 году Конституцией Чехословакии 1948 года. Избирали земельные, окружные, городские и общинные комитеты, являющихся исполнительными органами.

Германия 
Представительства (общинные представительства (gemeindevertretung)) — в некоторых землях Германии органы местного самоуправления на уровне общины, избираются по партийным спискам. Избирают общинные правления (gemeindevorstand), в качестве исполнительного органа. В течение второй половины XIX в. (по мере издания новых муниципальных кодексов для разных провинций Пруссии) заменяли собой общинные советы. В 1920 году при выборах в общинные представительства было введено всеобщее и равное избирательное право, избирательное право для женщин и пропорциональная система, активный возрастной ценз был снижен до 20 лет, пассивный до 25, срок полномочий был уменьшен до 4 лет. После захвата власти НСДАП в 1935 году были заменены консультативными общинными советами. Восстановлены в 1946—1947 гг., им же вновь были подчинены исполнительные органы общин, в Гессене — общинные правления, в Мекленбурге, Бранденбурге, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт — общинные советы (gemeinderat). В 1940—1950-е гг. практически во всех землях, кроме Гессена, Мекленбурга, Бранденбурга Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, были заменены общинными советами. В 1950-м году после введения безальтернативных выборов в Бранденбурге, Мекленбурге, Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт были введены безальтернативные выборы в общинные представительства этих земель. В 1989 году альтернативные выборы в общинные представительства в этих землях были восстановлены. В 1990-е гг. в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт были заменены общинными советами.

Австрия 
Представительства (общинные представительства (gemeindevertretung) и окружные представительства (bezirksvertretung)) — в некоторых землях Австрии органы местного самоуправления на уровне общины и округов (фактически городских округов), избираются по партийным спискам. Общинные представительства избирают общинные правления (gemeindevorstand), окружные представительства избирают окружные управления (bezirksamt), в качестве исполнительных органов.

Евангелическая церковь Австрии 
Представительства (общинные представительства) (gemeindevertretung) — высшие органы приходов в Евангелической церкви Австрии. Избирают пресвитерии в качестве исполнительных органов.

Дания 
Представительство (гражданское представительство (borgerrepræsentation) — в Дании орган местного самоуправления на уровне столицы.

Дополнительное чтение 
 
 
 

Гражданское право
Право
Государственное устройство Чехии
Государственное устройство Чехословакии
Государственное устройство Словакии
Государственное устройство Австрии
Государственное устройство ГДР
Государственное устройство Германии
Государственное устройство Дании